Ken Smith puede referirse a: 
Ken Smith, locutor estadounidense, voz oficial de la estación Stereorey.
 Ken Smith, exvocalista del grupo Teen Tops y locutor estadounidense.
Ken Smith, poeta inglés.
Ken Smith Basses, una compañía de instrumentos musicales.
Kenneth "Kenny" Smith, baloncestista estadounidense
Kenneth Wayne "Ken" Smith, baloncestista estadounidense.